Pierrecourt puede referirse a:
 Pierrecourt, comuna francesa de Alto Saona.
 Pierrecourt , comuna francesa de Sena Marítimo.